Lodja kan syfta på:

Lodja (båt), ett ryskt roddfartyg

Estland 

 Lodja, Estland, Pärnumaa,

Kongo-Kinshasa 

 Lodja (territorium), Sankuru, 
 Lodja, Kongo-Kinshasa, stad 

Robotskapade Estlandförgreningar